Денис Ламбен (; между 1516 и 1521,  — , ) — французский .

Биография 

Профессор греческой словесности в Париже. Выделялся широкой эрудицией и был известен также медлительностью своего чтения и толкований авторов; полагают, что его имя было источником французского слова lambiner — медлить. Ценны его издания Горация (Лион, 1561; Венеция, 1566), Лукреция (1563), Цицерона (1566) и др.

Примечания

Литература 
 

Филологи по алфавиту
Филологи XVI века
Учёные Франции
Сотрудники Коллеж де Франс